El nombre HMS Nautilus ha sido usado por diez buques en la Marina Real Británica.

 HMS Nautilus, balandra de 16 cañones de 1762.
 HMS Nautilus, balandra de 16 cañones de 1784. 
 HMS Nautilus, balandra de 14 cañones de 1794. 
 HMS Nautilus, balandra de 18 cañones de 1804. 
 HMS Nautilus, balandra de 14 cañones de 1806. 
 HMS Nautilus, balandra de 18 cañones Clase Cruizer.
 HMS Nautilus, balandra de 10 cañones Clase Cherokee.
 HMS Nautilus, bergantín de entrenamiento, de 8 cañones.
 HMS Nautilus, destructor Clase Beagle, renombrado HMS Grampus (1910) en 1913.
 HMS Nautilus, primer submarino británico en ser bautizado. Hasta entonces eran numerados.

Nombres de buques británicos